Lars Rabenius kan syfta på bland andra:

 Lars Georg Rabenius (1771–1846), svensk jurist
 Lars Rabenius (1879–1960), svensk jurist